

Musica 
 Feinstein – gruppo musicale heavy metal

Persone 
 Aaron Feinstein – scacchista estone
 Andrew Feinstein – politico sudafricano
 Daniel Spoerri, nato Daniel Feinstein –  danzatore, pittore e coreografo rumeno naturalizzato svizzero
 David Feinstein – chitarrista statunitense
 Dianne Feinstein – politica statunitense
 Elaine Feinstein – poetessa e scrittrice inglese
 Genevieve Grotjan Feinstein – matematica e crittoanalista statunitense
 Meir Feinstein – attivista israeliano
 Moshe Feinstein – rabbino lituano
 Michael Feinstein – musicista statunitense
 Reuven Feinstein – rabbino statunitense

Altro 
 10988 Feinstein – asteroide della fascia principale